Ensenada – miasto w Argentynie
 Ensenada – miasto w Meksyku
 Ensenada – jednostka osadnicza w USA